Jens Paludan ist der Name folgender Personen:

* Jens Paludan (Geistlicher) (1697–1782), dänischer lutherischer Geistlicher 
 Jens Jacob Paludan (1781–1856), dänischer Seeoffizier